George Albert Smith peut désigner :
 George A. Smith (1817-1875), membre de la Première Présidence de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de 1868 à 1875 ;
 George Albert Smith (1870-1951), président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours de 1945 à 1951 ;
 George Albert Smith (1864-1959), réalisateur britannique.